Rekviem nebo requiem může znamenat:

 rekviem

hudební skladby
 Rekviem (Dvořák)
 Requiem (Mozart)
 Requiem (Verdi)

hudební skupina
 Requim (skupina)
 Requiem aeternam (skupina)

hudební alba
 Requiem (The Autumn Offering album)
 Requiem (Bathory album)
 Requiem (Bracket album)
 Requiem (The Confession album)
 Requiem (Karl Jenkins album)
 Requiem (John 5 album)
 Requiem (píseň), Killing Joke
 Requiem, album Skarp

literatura
 Rekviem (Durych)

filmy
 Requiem (1982 film) – maďarský film
 Requiem (1986 film) 
 Requiem (1995 film) – americký film 
 Requiem (2006 film) – německý film
 Requiem pro panenku
 Vetřelci vs. Predátor 2 – anglicky Aliens vs. Predator: Requiem